Cootie steht für:

 Cootie Williams, US-amerikanischer Jazztrompeter
 einen Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Custer Specialty Company